Канјон Сити има више значења:
 Канјон Сити (Колорадо)
 Канјон Сити (Орегон)